Aux États-Unis, un gouvernement divisé (divided government) se passe quand un parti contrôle la Maison-Blanche et l'autre parti contrôle une chambre du Congrès ou les deux. La situation dite du gouvernement divisé est un résultat de la séparation des pouvoirs aux États-Unis. Au début du , cette situation était rare. Mais elle devient depuis les années 1970 de plus en plus fréquente.

La situation comparable en France est la cohabitation: La majorité à l'assemblée nationale ne correspond pas au parti auquel appartient le président de la republique.

Contrôle du Gouvernement Unifié et Divisé aux États-Unis. D = Parti démocrate.  R = Parti républicain.

Voir aussi 
 Politique aux États-Unis

Politique aux États-Unis